Соревнования по парусному спорту на летних Олимпийских играх впервые появились на летних Олимпийских играх 1900 в Париже и с тех пор включались в программу каждых последующих Игр кроме Игр 1904 в Сент-Луисе. Соревнования проходят на нескольких типах яхт. Первоначально в соревнованиях участвовали одновременно и мужчины, и женщины в общем зачёте, однако с летних Олимпийских игр 1988 года в Сеуле начинается введение раздельного зачёта: это выражается как в введении в некоторых классах (например, «470») отдельного зачёта для мужчин и для женщин, так и в выделении классов (например, «Финн»), к участию в которых допускаются только мужчины или только женщины. Начиная с летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, не осталось ни одной дисциплины, в которой был бы общий зачёт для мужчин и женщин, однако в 2016 году в программу игр был введён класс «Накра 17», экипаж которого должен являться смешанным: одна женщина и один мужчина.

На Летних Олимпийских играх 2024 программа парусных соревнований (10 комплектов наград) будет выглядеть так: швертбот-двойка (смешанный экипаж) - 470; швертбот-одиночка «Лазер» (ILCA7), швертбот-одиночка «Лазер-радиал» (ILCA6), скоростные швертботы 49-й и 49-й FX, катамаран со смешанным экипажем Накра 17, виндсерфинг iQFoil у мужчин и у женщин, кайтбординг (класс Formula Kite) у мужчин и у женщин.

Соревнования 
 О — открытые соревнования
 М — мужские соревнования
 Ж — женские соревнования
 См — соревнования смешанных экипажей

Медальный зачёт (после 2016 года)

Места проведения соревнований 

Зачастую соревнования по парусному спорту на Олимпиадах проходят вдали от основного принимающего города: олимпийские регаты, как правило, проводятся на крупных водоемах с устойчивыми ветровыми условиями.

Статистика участия спортсменов по странам

Олимпийские классы на 2024 год. История

Обозначения 
 ( •  ) Открытый класс (и мужчины и женщины)
 ( МиЖ  ) Мужской и женский разряды
 ( М  ) Только мужчины
 ( Ж  ) Только женщины
 ( Микс  ) Смешанный (один мужчина и одна женщина в экипаже)
 ( Ск  ) Скоростной швертбот

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по парусному спорту

Примечания

Ссылки 
 Парусный спорт на Олимпийских играх  
 Олимпийский парусный спорт в филателии 
 Сергей Борисов. Наша Олимпийская история. Стокгольм. 1912. Журнал Yacht Russia, вып. 85, 2016 
 Сергей Борисов. Наша Олимпийская история. 1952-1956-1960-1964-1968-1972-1976. Журнал Yacht Russia, вып. 86, 2016 
 Сергей Борисов. Наша олимпийская история: 1980-1984-1988-1992 Журнал Yacht Russia, вып. 87, 2016 
 Сергей Борисов. Наша олимпийская история: 1996-2000-2004-2008-2012 Журнал Yacht Russia, вып. 88, 2016 

Виды спорта на летних Олимпийских играх